Sølyst kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Sølyst (Bryrup Sogn) – en bebyggelse i Bryrup Sogn
 Sølyst (Kauslunde Sogn) – en bebyggelse i Kauslunde Sogn
 Sølyst (Langå Sogn) – en bebyggelse i Langå Sogn
 Sølyst (Nørre Tranders Sogn) – en bebyggelse i Nørre Tranders Sogn
 Sølyst (Skanderup Sogn) – en bebyggelse i Skanderup Sogn
 Sølyst (Klampenborg) – et landsted i Klampenborg, der nu huser Den Kongelige Skydebane
 Sølyst Teglværk – tidligere fabrik i Nivå